

Pessoas 
 Edu Bala — ex-futebolista brasileiro, que se destacou no Palmeiras nos anos 1960 e 1970
 Edu Manga — ex-futebolista brasileiro, que se destacou no Palmeiras nos anos 1980
 Edu Marangon — ex-futebolista brasileiro, que se destacou na Portuguesa e no Palmeiras, nos anos 1980 e 1990
 Eduardo Antunes Coimbra — ex-futebolista brasileiro, que se destacou no América Football Club, e irmão de Zico
 Jonas Eduardo Américo — ex-futebolista brasileiro, que se destacou no Santos nos anos 1960 e 1970
 Luís Eduardo Schmidt — ex-futebolista brasileiro com passagens pelo São Paulo, Celta de Vigo e Real Betis

Lugares 
 Edu (Nigéria) – cidade no estado de Kwara, Nigéria

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Hipocorísticos